FPR est un sigle qui peut désigner :
 Front patriotique rwandais, un parti politique du Rwanda ; 
 Front des patriotes républicains, un parti politique français ;
 Fichier des personnes recherchées, un fichier informatique de la police nationale française.